Le prix musical Produit en Bretagne, dénommé grand prix du disque Produit en Bretagne jusqu'en 2015, est un concours musical annuel (de janvier à avril de l'année suivante) organisé par la marque collective Produit en Bretagne depuis 1998. Il concerne les disques autoproduits ou produits par des sociétés installées en Bretagne (au sens historique, soit cinq départements) et est ouvert à tous style musical. Il a pour objectif de mettre en avant la qualité et la diversité de la production musicale en Bretagne. Les albums, classés en plusieurs catégories, sont élus par un jury et par les internautes depuis 2016.

Depuis 2004, les lauréats sont récompensés lors d'une soirée spéciale Culture et Création où se produisent en concert les lauréats ou leurs prédécesseurs. Elle a eu lieu à Vannes ainsi que durant le festival interceltique de Lorient. Des actions de promotion sont mises avec les partenaires de la marque, de diffusion au travers d’une compilation, de sites internet, d'une opération estivale…

Le jury est composé d'une quinzaine de professionnels du monde de la musique en Bretagne et d'horizons musicaux différents : disquaires, organisateurs et programmateurs de spectacles et de festivals, journalistes. Désormais, il réalise une pré-sélection avant le vote des internautes et peut décerner un prix coup-de-cœur en cas de consensus.

Palmarès

2020 
 Prix Coup de cœur du public : ‘Vel ma vin de Brieg Guerveno
 Prix Coup de cœur du jury : Gherizon Papilhon de Bèrtran Ôbrée
 Mention spéciale du jury : Musique bretonne aux confins du 18e siècle de Roland Becker

2019 

 Prix Coup de cœur du public : Au Carré de Talskan
 Prix Coup de cœur du jury : Avel Azul de Nolwenn Korbell's Band 
 Mention spéciale du jury : Kan Ar Bed

2018

 Prix Coup de cœur du public : Caméléon de Nâtah Big Band
 Prix Coup de cœur du jury : Dor an Enez de Fred Guichen
 Mention spéciale du jury : Fest-noz symphonique du duo Hamon-Martin, Annie Ebrel et l'Orchestre symphonique de Bretagne

2017

 Prix Artiste confirmé : Solaah de JMK
 Prix Artiste découverte : Bagad Istanbul du Bagad Penhars et le Kolektif Istanbul
 Prix Coup de cœur du jury : Fleuves de Fleuves (premier album)

2016

 Prix Artiste confirmé : Éléments de Republik
 Prix Artiste découverte : Dounia de Gurvan Liard
 Prix Coup de cœur : Youn Kamm & Le Bagad du Bout du Monde

2015

Prix Musique actuelle : Room 415 de St. Lô
Prix Musique bretonne : 5 de Le Bour Bodros Quintet
Prix Jeune artiste : Breudeur ha c'hoarezed de Lunch Noazh
Prix Coup de cœur : Ar bed kloz de Brieg Guerveno

2014

Prix Musiques actuelles : Eternan Life de The Craftmen Club
Prix Musiques bretonnes : 'N Diaz (album éponyme)
Prix Jeune artiste : Mouezh an Diaoul de Rozenn Talec et Yannig Noguet
Prix Coup de cœur : Robotank-z de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie

2013

 Prix Musiques actuelles : Ten thousand nights de Bumpkin Island
 Prix Musiques bretonnes et du monde : Sylvain Barou de Sylvain Barou
 Prix Jeune artiste : Breizh’n’Bass de Miss Blue

2012

Prix Musiques actuelles : Sauf erreur de ma part de Tristan Nihouarn
Prix Musiques bretonnes : Second Souffle de TiTom
Prix Jeune artiste : Tu dormiras seule ce soir de Wankin' Noodles
Prix Coup de cœur : Where do you go from here de Robin Foster

2011

Grand prix du disque : Immrama de Roland Becker 
Prix Musiques bretonnes : Kreiz da fas ! de Startijenn
Prix Jeune artiste : Origin d’Aodan
Prix Coup de cœur : Ma Zad Ma Mamm de Louise Ebrel 
Prix spécial : Mesk ! de Didier Squiban et Sheer K

2010

Grand prix du disque : Sous le tilleul du Hamon Martin Quintet
Prix Musiques bretonnes : Dièse3 (album éponyme)
Prix Jeune artiste : Folie de Moongaï

2009

Grand prix du disque : Le Banquet de cristal de Red Cardell 
Prix Musiques bretonnes : Pakit Holl de Startijenn
Prix Jeune artiste : Start the Rotor de Rotor Jambreks 
Prix Coup de cœur : Voix de Bretagne d’Andrea Ar Gouilh

2008

Grand prix du disque : Dreams of Brittany des frères Guichen 
Prix Musiques bretonnes : Fantazi d’Arvest 
Prix Jeune artiste : Melen d'Arnaud Royer
Prix Coup de cœur : Life Is Elsewhere de Robin Foster
Prix spécial du jury : 50 ans de Kan ha Diskan de Loeiz Ropars

2007

Grand prix du disque : Lammat de Soïg Sibéril 
Prix Musiques bretonnes : Mouvements de Karma 
Prix Jeune artiste : En tu all de Gwennyn 
Prix Coup de cœur : Jabadao de Gaby Kerdoncuff Trio

2006

Grand prix du disque : Sans sommeil de Huiban Quartet 
Prix Musiques bretonnes : Breudeur Ar Stered du David Pasquet Group 
Prix Jeune artiste : La Posture de Calico 
Prix Coup de cœur : Konsert d’Ozan Trio 
Prix spécial : Voix de Bretagne de Kanerion Pleuigner

2005

Grand prix du disque : Les valses machines de Marlu 
Prix Musiques bretonnes : Frères des frères Guichen
Prix Jeune artiste : En Plein Boom de Mécaphone

2004

Grand prix du disque : N'eo Ket Echu de Nolwenn Korbell 
Prix Musiques bretonne : Entrance de Katé-Mé 
Prix Premier album: Straed an Amann de Dom DufF
Prix Coup de cœur : Du côté de chez Soïg de Soïg Sibéril 
Prix Musiques actuelles : Révolution de Claude Turner 
Prix Musiques classiques et Jazz : Sponsa Regis de Le Reverdie 
Prix Chanson : Salto Arrière de Les Oisives

2003

Grand prix du disque : Au café breton de Kof a Kof (Roland Becker et Régis Huiban)
Prix Premier album et Chanson : Et si un jour d’Olivier Trévidy
Prix Musiques actuelles : In Extremis de Siméon Lenoir 
Prix Classiques et Jazz : Joseph-Guy Ropartz, œuvre pour orgue de Jean-René André

2002

2001

Grand prix du disque : Ar Solier de Bugel Koar (Marthe Vassallo et Philippe Olivier)
Prix spécial : Azeliz Iza du Bagad Kemper 
Prix Premier album : Dog of Pride de Menestra

2000

Grand prix du disque : Deliou de Patrick Molard 
Prix Musique bretonne : Cheñchet'n eus an amzer de Skolvan
Prix Premier album : Pevar en avel d'Arz Nevez

1999

Grand prix du disque : Voulouz loar - Velluto di Luna d’Annie Ebrel et Riccardo Del Fra
Prix Musique bretonne : An deizioù zo berr de Loened Fall
Prix Premier album : Attitude Trad et Grooves explosifs d'Añjel I.K.

1998 
 Grand prix du disque : Molène de Didier Squiban

Références

Liens externes 
 
 
 

Structure de musique bretonne
Récompense musicale en France